Tippet ist:
 Die englische Bezeichnung ein Schultertuch oder eine Pelerine

Tippett ist der Familienname folgender Person: 

 Michael Tippett (1905–1998), ein englischer Komponist der modernen Musik